Vane ist der Familienname folgender Personen:
 Alistair Vane-Tempest-Stewart, 9. Marquess of Londonderry (1937–2012), britischer Adliger und Politiker

 Edith Vane-Tempest-Stewart, Marchioness of Londonderry (1878–1959), britische Dame der Gesellschaft, Autorin, Herausgeberin, Gärtnerin und Suffragette
 Henry Vane (1613–1662), englischer Politiker und Staatsmann

 Norman Thaddeus Vane (1928–2015), amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Richard Fletcher-Vane, 2. Baron Inglewood (* 1951), britischer Politiker

Sonstiges:
 Vane-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Wanen (Vanen), altnordisches Göttergeschlecht
 Vain